Brighter Days – album di Christina Bjordal del 2006
 * Brighter Days – singolo di Christina Bjordal del 2006 estratto dall'album omonimo
 Brighter Days – album dei Sigala del 2018